Le musée des Arts et Traditions populaires se situe sur la commune de La Petite-Pierre, dans le département du Bas-Rhin.

Le musée présente des moulages de Springerle ainsi qu'une collection de positifs de moules à gâteaux anciens, sur des thèmes religieux ou tirés de l'art populaire.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des musées du Bas-Rhin

Liens externes 
 .

Musée dans le Bas-Rhin
Musée d'art dans le Grand Est
Petite-Pierre, La
Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre